Чарльз Де́смонд (Ча́рли) Дэ́вис (; , Манчестер, Нью-Гэмпшир, США) — американский футболист, нападающий. Выступал за сборную США.

Клубная карьера

Ранние годы 
В футбол Дэвиса привёл его отец, выходец из Гамбии, Кофи Дэвис. Он посещал школу Брукс в Норт-Андовере, штат Массачусетс, которую окончил в 2004 году. За это время он забил 29 и 30 голов во младших и старших сезонах, соответственно. После этого он играл за Бостонский колледж на протяжении трёх лет. В последнем сезоне, Дэвис отметился 15 раз в 16 играх. Во время обучения в колледже он также играл за клуб «Уэстчестер Флэймз» из Premier Development League.

«Хаммарбю» 
Дэвис был на просмотре в «Аяксе», однако свой первый профессиональный контракт подписал с «Хаммарбю» в декабре 2006 года. Свой первый гол за шведский клуб Чарли забил 24 июня 2007 года в Кубке Интертото в ворота «КИ Клаксвик». В сезоне 2008 Дэвис стал ключевым игроком команды, отметившись 15 голами в 27 матчах.

«Сошо» 
10 июля 2009 года Дэвис перешёл в «Сошо». В чемпионате Франции сезона 2009/10 он успел сыграть в 8 матчах и забить 2 гола. 13 октября 2009 года Дэвис попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжёлые травмы, и пропустил более 15 месяцев.

«Ди Си Юнайтед» 
В феврале 2011 года Дэвис перешёл в клуб MLS «Ди Си Юнайтед» на правах аренды, рассчитанной на сезон. В первом же матче за клуб, в игре против «Коламбус Крю» 19 марта, он отличился дублем, выйдя на замену на 52-й минуте. 24 июня он был оштрафован на $1000 за симуляцию в матче с «Реал Солт-Лейк». В 26 матчах сезона 2011 Дэвис забил 11 голов, большая часть из которых пришлась на первую половину сезона. 1 декабря «Ди Си Юнайтед» объявили о том, что не будут активировать опцию выкупа игрока, обозначенную в договоре аренды.

Возвращение в «Сошо» 
По возвращении в «Сошо» Дэвис принял участие в двух матчах, в которых провёл на поле в сумме 25 минут, голов не забивал. По окончании сезона 2011/12 его контракт с клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Раннерс» 
Летом 2012 года Дэвис подписал двухлетний контракт с клубом датской Суперлиги «Раннерс». Дебютировал за «коней» он 22 июля в матче против «Оденсе».

«Нью-Инглэнд Революшн» 
8 августа 2013 года Дэвис был арендован в «Нью-Инглэнд Революшн» на остаток сезона MLS 2013. За свой новый клуб он дебютировал 17 августа в матче против «Чикаго Файр». В начале 2014 года контракт Дэвиса и «Раннерс» был расторгнут по обоюдному согласию, и игрок перешёл в стан «Нью-Инглэнд Революшн» на постоянной основе. Свой первый гол за «ревс» он забил 2 августа 2014 года в ворота «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Филадельфия Юнион» 
В начале августа 2016 года Дэвис был обменян в «Филадельфия Юнион». Он дебютировал за свой новый клуб 6 августа в матче против «Ди Си Юнайтед». По окончании сезона 2017 «Филадельфия» не стала продлевать контракт с Дэвисом.

2 марта 2018 года Чарли Дэвис объявил о завершении карьеры футболиста.

Карьера в сборной 
Дэвис попал в предварительную заявку молодёжной сборной США на Чемпионат мира среди молодёжных команд 2005, но остался вне финального состава. В том же году в составе молодёжной сборной он участвовал в Молочном кубке. В финальном матче кубка, в котором американцы обыграли молодёжную сборную Северной Ирландии со счётом 4:1, он отметился хет-триком, а по итогам турнира был признан самым ценным игроком.

В составе олимпийской сборной США Дэвис принимал участие в футбольном турнире Олимпиады 2008. На турнире он сыграл в одном матче, выйдя на замену в игре против сборной Нигерии.

Дебют Дэвиса за первую национальную сборную США состоялся 2 июня 2007 года в товарищеской игре со сборной Китая. Летом того же года он попал в состав сборной на Кубок Америки 2007, где вышел на поле в одном матче. Первый гол за сборную он забил 15 октября 2008 года в отборочном матче к Чемпионату мира 2010 против сборной Тринидада и Тобаго. На Кубке конфедераций 2009 он принял участие в четырёх матчах и забил один гол в ворота сборной Египта на групповой стадии.

Статистика выступлений

Личная жизнь 
13 октября 2009 года Дэвис вместе с двумя своими знакомыми ехал рано утром в сторону Вашингтона, но потерял управление и врезался в металлическую ограду, вследствие чего автомобиль разорвало пополам. В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка. Сам Дэвис получил многочисленные травмы лица, переломы костей правой ноги и локтя, разрыв мочевого пузыря и кровоизлияние в мозг. Дэвис из-за катастрофы пропустил чемпионат мира 2010.

В конце июля 2016 года Дэвис сообщил, что весной ему было диагностировано злокачественное новообразование — липосаркома, но сейчас у него ремиссия.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Школы Брукс
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион II»